Весели́ново — название населённых пунктов.

Болгария 
 Веселиново — село в Шуменской области, входит в общину Смядово.
 Веселиново — село в Ямболской области, входит в общину Тунджа.

Украина 
 Веселиново — посёлок городского типа в Николаевской области, районный центр Веселиновского района